Le mot spinner possède plusieurs significations :
 Dans le domaine des jeux vidéo, un spinner est un dispositif de contrôle utilisé dans les jeux vidéo d'arcade.
 Le spinner peut être une toupie à main, un petit jouet.
 Le mot spinner en anglais désigne la croix que le croupier fait tourner en haut du jeu de la roulette, d'où le jeu de doigts hand spinner ou fidget spinner.
 Au cinéma, un spinner est une voiture volante dans le film Blade Runner.
 En nanotechnologie, l'enduction centrifuge (en anglais spin coater ou spinner) est une technique de déposition de couche mince et uniforme sur un substrat.
 En informatique, spinner est un terme anglais équivalent à bouton fléché, un composant d'interface graphique qui sert à modifier une valeur numérique dans une zone de texte adjacente.
 En automobile, un spinner est un enjoliveur comportant des éléments rotatifs.

Patronyme 
 Auguste Spinner (1864-1939), peintre alsacien ;
 Leopold Spinner (1906-1980), compositeur ;
 Tony Spinner (1963-), guitariste et chanteur américain.